Фёдор Фелькнер:
 Фелькнер, Фёдор Иванович (1802—1877) — потомственный горный инженер, генерал-лейтенант Корпуса горных инженеров, дворянин, чиновник, менеджер.
 Фелькнер, Фёдор  Христианович (1722—1796) — писатель и переводчик.